Пётр Благовещенский:
 Благовещенский, Пётр Васильевич (1866—1936) — русский и советский военачальник.
 Благовещенский, Пётр Фёдорович — один из авторов-составителей (совместно с Ф. И. Яцкевичем) «Библейского биографического словаря» (СПб., 1851).